Die Tour de France für Automobile 1957 wurde als Etappenrennen für Automobile vom 15. bis 21. September in Frankreich ausgetragen.

Das Rennen 

Ausgelöst durch die große Teilnehmerzahl 1956, griffen die Verantwortlichen der Tour Auto den Ablauf des Jahres 1953 wieder auf und richteten die Gesamtwertung in zwei Klassen aus. Das Rennen begann wie immer in Nizza und endete nach drei langen Etappen in Reims. 113 Teilnehmer waren am Start, wovon 37 nach 5507 Kilometern und zehn Wertungsprüfungen das Ziel erreichten.

Großer Favorit der französischen Presse war der Ferrari-Werkspilot Maurice Trintignant, der sich im Ziel jedoch seinen Markenkollegen Olivier Gendebien und Lucien Bianchi geschlagen geben musste, die in der Klasse der Sportwagen siegreich blieben. Die Klasse der Tourenwagen gewann Jean Hébert auf einer Alfa Romeo Giulietta. Die Damenwertung sicherten sich Annie Soisbault und Michèle Cancre auf einem Triumph TR3, die 21. in der Gesamtwertung wurden.

Ergebnisse

Schlussklassement 

1nicht gestartet

XXX in der Tabelle steht für Teilnehmer unbekannt

Nur in der Meldeliste 

Zu diesem Rennen sind keine weiteren Meldungen bekannt.

Klassensieger

Renndaten 

 Gemeldet: 113
 Gestartet: 112
 Gewertet: 37
 Rennklassen: 2
 Zuschauer: unbekannt
 Wetter am Renntag: unbekannt
 Streckenlänge: unbekannt
 Fahrzeit des Siegerteams: 4:21:29,000 Stunden
 Gesamtrunden des Siegerteams: keine
 Gesamtdistanz des Siegerteams: 6155,000 km
 Siegerschnitt: unbekannt
 Pole Position: keine
 Schnellste Rennrunde: keine
 Rennserie: zählte zu keiner Rennserie

Weblinks 

 Ergebnisse und Daten

1957
Motorsportveranstaltung 1957